Nils Rahm kan syfta på:

 Nils Rahm (ingenjör) (1850–1916), svensk ingenjör
 Nils Rahm (läkare) (1890-1950), svensk läkare